Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der emiratische Fußballverband UAEFA wurde 1971 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 17. März 1972 gegen Katar statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht der Vereinigten Arabischen Emirate aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 PAS = Panarabische Spiele / ANP = Arabischer Nationenpokal und PNP = Palästinensischer Nationenpokal
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate

1972 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate trat bis heute gegen 94 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 37 der derzeit abzüglich der Vereinigten Arabischen Emirate 46 Nationalmannschaften der AFC
 15 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 4 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 9 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (kein Spiel gab es bisher gegen Ecuador)
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 26 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); eine gehörte zuletzt der UEFA und eine der AFC an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis August 2001) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Vereinigte Arabische Emirate
!